Договор девяти держав (,  Кю: какоку дзё: яку) — одно из соглашений, подписанных во время Вашингтонской конференции 1921—1922 годов. Договор касался обеспечения гарантий территориальной целостности Китая, уважения его суверенитета, а также провозглашал принцип «открытых дверей и равных возможностей» по отношению к Китаю в области торговой и предпринимательской деятельности и обязывал не прибегать к использованию внутренней обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, которые могут нанести ущерб правам и интересам иных государств—участников договора.

Предыстория 
Ещё в сентябре — ноябре 1899 года государственный секретарь США Джон Хэй, опасаясь, что дело движется к разделу Китая между европейскими державами и Японией, разослал дипломатические ноты, в которых призывал другие державы подтвердить приверженность политике «открытых дверей» в их сферах влияния в Китае. Хотя формальных подтверждений не последовало, Хэй заявил, что державы в принципе поддержали идею, и соглашения, заключаемые после 1900 года, ссылались на принцип «открытых дверей».

Соединённые Штаты были обеспокоены усилением японских позиций в Китае после русско-японской войны, и, особенно, после выдвижения Японией «Двадцати одного требования», поэтому в 1917 году было подписано соглашение Лансинга — Исии.

Подписание договора 
Во время Вашингтонской конференции США поставили вопрос о «политике открытых дверей» в качестве общепринятого международного принципа, и все участники подписали предложенный договор. Однако договор не предусматривал никаких механизмов проведения его положений в жизнь, и поэтому когда Японская империя в 1931 году вторглась в Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-го, то США могли максимум заявить протест.

Договор де-факто прекратил действие с началом Второй мировой войны.

Ссылки 
 Текст

1922 год в праве
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Италии
Международные договоры Китая
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Португалии
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Японии
Договоры по алфавиту
Международные договоры XX века